Europese weg 46, een Europese weg
 E46 (Ecuador), een secundaire weg in Ecuador
 BMW E46, een model uit de BMW 3-serie